Un congrès est une réunion solennelle ou une assemblée de personnes compétentes pour débattre d'une question.

Histoire diplomatique 
Dans l'histoire diplomatique, les congrès les plus connus sont :
 le congrès de Munster et congrès d'Osnabrück (1646-1648) ;
 le congrès des Pyrénées (1659) ;
 les  (1668, 1748 et 1818) ;
 le congrès de Nimègue (1676-1678) ;
 le congrès de Ryswick (1697) ;
 les congrès ou traités d'Utrecht (1713) ;
 les  (1797-1799) ;
 le congrès de Tilsitt (1807) ;
 l'entrevue ou congrès d'Erfurt (1808) ;
 le congrès de Châtillon (1814) ;
 le congrès de Vienne (1814-1815) ;
 les congrès de Carlsbad et congrès de Troppau (1820) ;
 le congrès de Laybach (1821) ;
 le congrès de Vérone (1822) ;
 le congrès national de Belgique (1830) ;
 le congrès de Paris (1856).

Droit constitutionnel 
 Congrès de la république de Colombie, parlement bicaméral colombien.
 Congrès des États-Unis, système législatif fédéral américain.
 Congrès de la République du Guatemala, parlement monocaméral guatémaltèque.
 Congrès du Parlement français, réunion plénière et ponctuelle des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
 Congrès de l'Union, parlement bicaméral fédéral mexicain.
 Congrès de la Ville de Mexico, parlement monocaméral de Mexico, la capitale du Mexique. 
 Congrès des États fédérés de Micronésie, parlement monocaméral micronésien.
 Congrès du Paraguay, parlement bicaméral paraguayen.
 Congrès de la République (Pérou), parlement monocaméral péruvien.
Voir aussi

Institutions scientifiques 
 Congrès scientifique, réunion de chercheurs et d'ingénieurs.

Œuvres de fictions 
 Le Congrès (כנס העתידנים), film d’Ari Folman sorti en 2013 ;
 Le Congrès (Convention), sixième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2000.

Politique

France 
 Congrès socialiste (SFIO puis Parti socialiste)
 Congrès du Parti communiste français 
 Congrès de Saint-Imier (anarchisme)
 Congrès de Tours

Hors France 
 Parti du Congrès: parti politique indien.
 Congrès national d'initiative démocratique (Mali)
 Congrès national africain  
 Congrès général arabe
 Congrès de Berlin
 Congrès continental
 Congrès de La Haye
 Congrès juif mondial
 Congrès mondial des imams et rabbins pour la paix
 Congrès mondial des partisans de la paix
 Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
 Congrès monarchiste russe

Sociétés 
 Congrès de la langue française au Canada
 Congrès permanent de la lenga occitana
 Congrès annuel mondial d'espéranto
 Congrès annuel mondial anational	
 Congrès mondial contre la peine de mort  
 Congrès international d'architecture moderne
 Congrès mondial des familles

Religion 
 Congrès eucharistique

Autres 
 Congrès de Londres (1830)   
 
 
 
 Congrès allemand d'échecs